Кху́мбу — долинный ледник в Непальских Гималаях, регион Кхумбу, северо-восточный Непал.

Главный исток ледника Кхумбу берёт своё начало в котловине, ограниченной юго-западными склонами горы Джомолунгма (Эверест) и вершинами Лхоцзе и Нупцзе. В устье котловины он переходит в 700-метровый ледопад. Фирновая линия ледника проходит на высотах 5700—5900 метров. После ледопада ледник поворачивает на юго-юго-запад и принимает справа несколько крупных притоков.

Язык ледника движется со скоростью около 180 м в год. На нём встречаются сераки высотой до 20—30 м.

Ледник Кхумбу имеет длину 22 км. Язык ледника оканчивается на высоте около 4600 м. Координаты конца языка ледника Кхумбу: .

Альпинизм 
По леднику Кхумбу проходит завершающая часть маршрута к альпинистскому базовому лагерю под горой Джомолунгма (Эверест). Прохождение ледопада Кхумбу является одним из ключевых участков при восхождении на Эверест через Южное седло.

Литература

Примечания 

Бассейн Коси
География Джомолунгмы
Водные объекты Непала